Aeshnoidea är en överfamilj av trollsländor. Aeshnoidea ingår i ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Aeshnoidea 1418 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Aeshnoidea